Iasis ist

in der griechischen Mythologie:
 Iasis (Nymphe), Nymphe der Heilquelle bei Herakleia in Elis
 Iasis, Beiname der Atalante als Tochter des Iasos